Jérôme Gay (ur. 9 lutego 1975 w Cluses) – francuski skoczek narciarski.

Pierwszy skok w karierze oddał w 1984. W reprezentacji Francji zadebiutował w 1991. W lutym 1992 wystąpił na olimpiadzie w Albertville – na skoczni normalnej był 43., a na skoczni dużej zajął 54. lokatę. Pierwszy występ w zawodach Pucharu Świata zaliczył 5 grudnia 1992 w Falun, gdzie zajął 36. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 30 stycznia 1993 na Kulm w Tauplitz, gdzie był 13. 12 marca 1995 podczas mistrzostw świata w Thunder Bay zajął siódmą lokatę. 12 stycznia 1997 w Engelbergu zajął ósme miejsce w konkursie Pucharu Świata. 26 stycznia 1997 w Hakubie był siódmy. Najlepszy występ w międzynarodowych zawodach, a zarazem ostatnie miejsce w czołowej dziesiątce w karierze zajął 28 listopada 1999 w Kuopio, gdzie był piąty. Ostatni występ w Pucharze Świata zaliczył 6 lutego 2000 w Willingen – był 31. Ostatni występ na międzynarodowych zawodach zaliczył 14 lutego 2000 podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund, gdzie zajął 44. pozycję.

W 1997 w Planicy ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 183,5 metra.

Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich w klubie SKI CLUB Nancéen. Dyscyplinę tę uprawia również jego syn, Julien Gay.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992  Albertville/Courchevel – 43. miejsce (K-90), 54. miejsce (K-120)
 1998  Nagano/Hakuba – 37. miejsce (K-90), 21. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1992  Albertville/Courchevel – 10. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1993  Falun – 39. miejsce (K-90), 42. miejsce (K-115)
 1995  Thunder Bay – 7. miejsce (K-90), 21. miejsce (K-120)
 1997  Trondheim – 23. miejsce (K-90), 29. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1993  Falun – 4. miejsce
 1995  Thunder Bay – 4. miejsce
 1997  Trondheim – 7. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1994  Planica – 36. miejsce
 2000  Vikersund – 44. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1992  Vuokatti – 33. miejsce
 1993  Harrachov – 12. miejsce
 Drużynowo
 1992  Vuokatti – 7. miejsce
 1993  Harrachov – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 38.
 sezon 1993/1994: 66.
 sezon 1994/1995: 56.
 sezon 1996/1997: 32.
 sezon 1997/1998: 53.
 sezon 1998/1999: 101.
 sezon 1999/2000: 58.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 

Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1992/1993 – 47.
 1993/1994 – 66.
 1996/1997 – 33.
 1997/1998 – 64.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 49.
 1998 – 26.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 64.
 1995 – 46.
 1998 – 55.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS).
Opracowano na podstawie.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
http://wyniki-skoki.hostingasp.pl/Zawodnik.aspx?name=GAY+JEROME

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1975
Francuscy trenerzy skoków narciarskich